Het tennistoernooi Australian Open werd in 1994 bij de vrouwen voor de 68e keer gehouden. De als eerste geplaatste Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als tweede geplaatste Spaanse Arantxa Sánchez Vicario met 6-0 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (winnares)
  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
  Conchita Martínez (kwartfinale)
  Gabriela Sabatini (halve finale)
  Jana Novotná (kwartfinale)
  Mary Joe Fernandez (vierde ronde)
  Anke Huber (derde ronde)
  Manuela Maleeva-Fragnière (kwartfinale)

  Mary Pierce (vierde ronde)
  Kimiko Date (halve finale)
  Zina Garrison-Jackson (eerste ronde)
  Amanda Coetzer (tweede ronde)
  Helena Suková (derde ronde)
  Magdalena Maleeva (vierde ronde)
  Nathalie Tauziat (eerste ronde)
  Lindsay Davenport (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1994